Salif Keita (1946) mali labdarúgó 
Salif Keïta (1949) mali énekes
Salif Keita (1975) szenegáli labdarúgó 
Salif Kéïta (1990) közép-afrikai labdarúgó